Eben Alexander (1851.), američki edukator
Eben Alexander (1953.), američki autor i neurokirurg
Eben Alexander (1913.), američki neurokirurg